Jurjevo, Đurđevo dan kada se slavi blagdan Svetog Jurja 

Srbija
 Đurđevo (Žabalj, Srbija), naselje u općini Žabalj
 Đurđevo (Rača, Srbija), naselje u općini Rača
Mađarska
Đurđevo (Mađarska), (mađ. Dunaszentgyörgy), selo u Mađarskoj